

Fantascienza 
 Kobayashi Maru - astronave immaginaria dell'universo di Star Trek
 Test della Kobayashi Maru - test immaginario dell'universo di Star Trek

Letteratura 
 The Kobayashi Maru - romanzo del franchising di Star Trek di  Julia Ecklar pubblicato nel 1989 in formato cartaceo e nel 1990 in formato audiolibro narrato da James Doohan

Musica 
 Kobayashi Maru - brano musicale di Patrick Kosmos presente come traccia nell'album The Chronicles del 2002

Persone 
 Koabayshi Maru - soprannome dell'attore statunitense Kaius Harrison

Televisione 
 Kobayashi Maru - episodio del 2021 della quarta stagione della serie televisiva Star Trek: Discovery
 Kobayashi Maru (Kobayashi) - episodio del 2022 della prima stagione della serie animata Star Trek: Prodigy

Videogiochi 
 Star Trek: Kobayashi Maru - videogioco del 2021